Tägtgren ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Tägtgren (* 1970), schwedischer Metal-Musiker, Komponist und Produzent
 Tommy Tägtgren (* 1965), schwedischer Metalproduzent